Oltina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Oltina (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Oltina (Călărași), Dorf im Kreis Călărași